Русское слово может означать:

 «Русское слово» — петербургский ежемесячный журнал, 1859—1866.
 «Русское слово» — вильнюсский журнал, 1995-199?
 «Русское слово» — пражский журнал, с 2003.
 «Русское слово» — московская газета, 1895—1918.
 «Русское слово» — российское издательство.

См. также 
 «Новое русское слово»